Белоруссия на Паралимпийских играх впервые приняла участие отдельной командой в 1994 году на зимних Играх в Лиллехаммере и с тех пор принимает участие на всех летних и зимних Играх.

Белорусские спортсмены выиграли 105 олимпийских медалей на летних и 35 медалей на зимних Паралимпийских играх. Таким образом, всего на Паралимпиадах было выиграно 140 медалей, из них 49 — золотых, 44 — серебряные и 47 — бронзовых.

Медальный зачёт

Медали на летних Паралимпийских играх

Медали на зимних Паралимпийских играх

Примечания

Ссылки 
 Медальный зачет по годам на сайте paralympic.org 
 Паралимпийский комитет Белоруссии 

 
Белоруссия на Паралимпийских играх